Дрова:
 Дрова — распиленные и расколотая древесина, используемая как топливо.
 Дрова — сленговое обозначение драйверов.
 Дрова — русский народный музыкальный инструмент.

См. также 
 
 
 «Сырые дрова» (фильм)